Hogh ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Hogh (* 1933), deutscher Boxer
 Philip Hogh (* 1979), deutscher Philosoph